Název Leštinský potok má více vodních toků:

 Leštinský potok (přítok Jasenovského potoka) – pravostranný přítok Jasenovského potoka na Slovensku v Žilinském kraji
 Leštinský potok (přítok Jihlavy) – levostranný přítok Jihlavy v okrese Třebíč
 Leštinský potok (přítok Sázavky) – pravostranný přítok Sázavky v okrese Havlíčkův Brod
 Leštinský potok (přítok Vlásenického potoka) – levostranný přítok Vlásenického potoka v okrese Tábor